DAFV ist eine Abkürzung und steht für:

 Deutscher Angelfischerverband, Dachverband der Angelfischer in Deutschland
 Deutsch-Alpenländischer Fußballverband (gegründet 1911), Vorgänger des heutigen Steirischen Fußballverbandes
 Desulfurolobus-ambivalens-filamentous-Virus, ein Virus der Gattung Betalipothrixvirus

Abkürzung